Schistomysis är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Norman 1892. Schistomysis ingår i familjen Mysidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Pungräkor
Schistomysis